Cuvântul Transnistria se poate referi la:

Transnistria, regiunea geografică a Republicii Moldova
Republica Moldovenească Nistreană, o republică separatistă care controlează Transnistria
RASS Moldovenească, o republică autonomă istorică din componența RSS Ucrainene
Transnistria în Al Doilea Război Mondial, zona dintre rîurile Nistru și Bug care a fost administrată în perioada 1941-1944 de România
Conflictul din Transnistria